Jost steht für:
 Jost als eine Kurzform des Vornamen Jodok
 Jost (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Jost Van Dyke, Insel der Britischen Jungferninseln
 Jost Werke, Nutzfahrzeugzulieferunternehmen mit Sitz in Neu-Isenburg
 Sankt Jost, Ortsteil der Gemeinde Langenfeld (Eifel)
 Jost, früherer Name eines Dorfes im Nationalkreis Asowo, Oblast Omsk, Russland, siehe Popowka (Omsk)
 Jost, früherer Name eines Dorfes an der Wolga, Oblast Saratow, Russland, siehe Oktjabrskoje (Saratow)

Jost steht für folgende Kirchen und Kapellen:
 St. Jost (Galgenen)
 St. Jost (Langenfeld), Wallfahrtskapelle
 St. Jost (Oberägeri), Pilgerkapelle
 St. Jost (Trier), ehemalige Kapelle mit ehemaligem Lepra-Siechenhaus
 Jostbergkloster, Bielefeld
 St. Jodok (Bezau)
 St. Jodok (Landshut)
 St. Jodok (Schruns), Pfarrkirche
 St. Jodokus (Bielefeld)

Siehe auch:
 Jodokuskirche
 Johst
 Joost
 St. Jost
 Yost